Abfangen steht für:
 Abfangen, das Töten von verletztem Wild
 die Tätigkeit eines Piloten, der ein Luftfahrzeug
 bei der Landung aus dem Anflug (Sinkflug) in einen parallelen Flug entlang dem Boden bringt
 oder aus einem Sturzflug oder einem anderen gefährlichen Flugzustand (z. B. Trudeln) wieder in einen ungefährlicheren bzw. kontrollierbaren Flugzustand bringt
 das Verfolgen und Abdrängen fremder Luftfahrzeuge durch Abfangjäger
 das Abfangen von Daten

Siehe auch:
 Abfanggraben
 Interzeption